Wishart ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Wishart, schottische Politikerin
 Betty Wishart (* 1947), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 George Wishart (1513–1546), schottischer Reformator
 John Wishart (1898–1956), schottischer Mathematiker und Statistiker
 Pete Wishart (* 1962), schottischer Musiker und Politiker
 Robert Wishart (auch: Robert Wiseheart; † 1316), Bischof von Glasgow und Guardian of Scotland
 Spencer Wishart (1890–1914), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Stevie Wishart (* 1959), britische Musikerin und Komponistin
 Trevor Wishart (* 1946), britischer Komponist
 Ty Wishart (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 William Wishart († 1279), schottischer Geistlicher und Minister

Sonstiges:

 Mount Wishart, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Wishart-Verteilung, die multivariate Entsprechung der χ2-Verteilung